ZF Friedrichshafen AG — автомобильный концерн-поставщик. Товарооборот концерна в 2003 году составил 8,9 млрд евро, что позволило ему занять третье место в рейтинге крупнейших поставщиков автомобильной промышленности Германии. В 2004 году товарооборот ZF достиг 9,9 млрд евро, а численность работающих на 125 предприятиях в 26 странах — 54,5 тыс. человек. В 2010 году товарооборот ZF достиг 12,9 млрд евро, а численность работающих — 64,6 тыс. человек. ZF входит в число 15 крупнейших поставщиков автомобильной промышленности в мире.

Аббревиатура ZF означает «Zahnrad Fabrik» («завод шестерен»).

В Германии концерн ZF представлен следующими тремя главнейшими (но далеко не единственными) филиалами, каждый из которых отвечает за свою сферу деятельности:
 собственно ZF Friedrichshafen (Фридрихсхафен) — головное предприятие и штаб-квартира концерна; завод по производству шасси и коробок переключения передач для коммерческих/грузовых транспортных средств;
 ZF Passau (Пассау) — два завода по производству коробок переключения передач для строительно-дорожной техники и мостов для строительно-дорожной техники и автобусов;
 ZF Saarbruecken (Саарбрюккен) — шасси и коробки переключения передач для легковых автомашин.

Также в состав концерна ZF Group входят предприятия таких известных торговых марок, как «Boge», «Sachs», «Steyr», «Lemforder» и многие другие.

В 2005 году открыли совместное предприятие с ОАО КамАЗ в Татарстане «ZF KAMA» GmbH. Российским филиалом непосредственно самого концерна официально считается компания «ZF Russia» с головным офисом в Санкт-Петербурге и филиалами в Москве. В настоящее время «ZF Russia» отвечает за весь спектр сервиса продукции ZF в России, поставки агрегатов в серию для российских производителей коммерческого транспорта, поставку оригинальных запасных частей ZF по сети дилеров. В 2013 году в Москве было открыто предприятие по промышленному восстановлению коробок переключения передач для легковых автомобилей.

Наиболее многочисленные носители ZF 

Компания ZF производит широкую номенклатуру запчастей для грузовых и легковых автомобилей, а также тракторов, поездов и даже некоторых самолетов.
В этой таблице могут быть отражены далеко не все марки машин.

Гибридные технологии ZF 
В начале 2010-х годов в ответ на создание гибридной АКПП фирмой Eaton компания ZF также начала свою разработку гибридной АКПП, но пока что она проходит испытания. В перспективе рынок грузовиков и автобусов в Евросоюзе и других странах должен становиться все более и более гибридным. Проблема в том, что фирма ZF вынуждена закупать аккумуляторы у сторонних производителей, которые не всегда способны изготовить подходящий аккумулятор.

См. также 
Eaton 
Voith

Ссылки 
 Homepage der ZF Friedrichshafen AG
 Homepage der ZF Lenksysteme GmbH
 Русскоязычный сайт ZF

Компании Германии
Производители автокомплектующих Германии
Производители коробок переключения передач